Dengang jeg slog tiden ihjel er en dansk kortfilm fra 2001 instrueret af Mads Tobias Olsen.

Handling 
Casper tager tid på alt med sit stopur. Så behøver han ikke tænke over meningen med livet. Men en sød pige får ham på andre tanker.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Kortfilm fra Danmark
Danske film fra 2001